Een verkeersweg:
 N900 (Nederland), zie Provinciale weg 900
 Een Linux-gebaseerde telefoon van Nokia:
 Nokia N900